Лоуренс Околи (; род. , Хакни, Лондон, Англия) — непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Участник Олимпийских играх (2016) в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион мира по версии WBO (с 2021), бывший чемпион по версиям WBO International (2020—2021) и WBA Continental (2018—2021), и чемпион Европы по версии EBU (2019—2020), чемпион Британского Содружества (2018, 2019) и чемпиона Британии (2018—2019) по версии  в 1-м тяжёлом весе.

Биография

Любительская карьера 
Лоуренс Околи начал заниматься боксом в августе 2012 года, поначалу для того, чтобы согнать лишний вес, поскольку он весил 120 кг.
Менее чем через четыре года Околи сумел пробиться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Он дошёл до четвертьфинала в весовой категории до 91 кг, в котором уступил кубинскому боксёру Эрисланди Савону.

Профессиональная карьера 
 Лоренс Околи перешёл в профессиональный бокс, подписав контракт с ведущей британской промоутерской компанией Matchroom Boxing. Нехватку любительского опыта боксёр, который провёл на любительском ринге всего 26 боёв, рассчитывал компенсировать высокой активностью на профи-ринге в первые годы своей карьеры. Его промоутер Эдди Хэрн пообещал организовать спортсмену 8 боёв в том же году, а Околи, в свою очередь, пообещал все их закончить нокаутом.

В первом профессиональном поединке Околи встретился с 33-летним Джеффри Кэйвом, имевшим в своём послужном списке 2 поражения и ни одной победы. Бой состоялся  и продлился 20 секунд. После двух мощных ударов, которые Околи провёл в голову соперника, судья остановил встречу и вызвал медицинскую помощь.

Бой с Ивом Энгабу 
26 октября 2019 года победил техническим нокаутом в 7-м раунде не знавшего поражений бельгийца  (20-0) и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU (это была 3-я защита Энгабу) в 1-м тяжёлом весе.

Чемпионский бой с Кшиштофом Гловацким 
20 марта 2021 года состоялся бой между Кшиштофом Гловацки и Лоуренсом Околи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м тяжёлом весе. Уже с первых секунд Околи принялся активно работать своим длинным джебом, не подпуская поляка на ближнюю дистанцию. Низко пригибаясь к земле, Гловацки изредка использовал левый оверхенд, который он наносил с широким шагом вперед.

В четвертом раунде Лоуренс, ощутив себя увереннее, смог изрядно помять соперника, когда обрушил на Гловацки шквал атак, в результате которых у экс-чемпиона открылось рассечение над правым глазом. Поляку никак не удавалось нащупать ритм боя; застряв на невыгодной для себя дальней дистанции, он пропускал почти каждый удар, при этом не в состоянии хоть что-нибудь донести в ответ.

Шестой раунд стал ключевым. Пробив очередную двойку, Околи удалось подловить Гловацки на защитном движении, пробив точно в челюсть. Поляк повалился спиной на канвас. Ему удалось подняться на ноги, однако рефери, оценив состояние экс-чемпиона, решил остановить поединок.

Таблица профессиональных поединков

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в первом тяжёлом весе

Примечания

Ссылки 
 Лоуренс Околи  — страница на сайте vRINGe.com
 Лоуренс Околи  — страница на сайте Ringside24.com
 Лоуренс Околи  — новости на сайте AllBoxing.Ru
 

Боксёры Великобритании
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Всемирной боксёрской организации